Монсерье́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Сен-Лоран-де-Нест. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65323.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 105 км юго-западнее Тулузы, в 36 км к юго-востоку от Тарба.

На западе коммуны протекает река Газав ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 51 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 31 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 23 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 74,2 %, в 1999 году было 67,7 %). Из 23 активных жителей работали 19 человек (9 мужчин и 10 женщин), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 8 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи